Никоян () — армянская фамилия. Известные носители:
 Никоян, Ашот Аганикович (1912 — 1996) — армянский советский комбайнёр, передовик сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда.
 Никоян, Людмила (род. 1979) — российская и армянская теннисистка.
 Никоян, Самвел Паргевович (род. 1958) — депутат парламента Армении.